L'edizione 1947 della Vtoraja Gruppa fu l'8ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio e vide la vittoria finale della .

Stagione

Formula 
Il numero di squadre fu ulteriormente allargato, raggiungendo il numero record di 67: tali club erano divisi su base regionale in sei diversi gironi con differente numero di squadre:
Zona Centrale: 15 squadre provenienti da varie repubbliche sovietiche;
Russia 1: 12 squadre esclusivamente russe;
Russia 2: 10 squadre esclusivamente russe;
Ucraina: 15 squadre esclusivamente ucraine ad eccezione della Dinamo Chișinău;
Transcaucasia: 8 squadre provenienti da varie repubbliche sovietiche;
Asia centrale: 9 squadre provenienti da varie repubbliche sovietiche.

In ciascun girone le squadre si incontravano in gare di andata e ritorno; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Le sei vincitrici di ciascun girone si affrontavano in un girone finale con gare di sola andata (giocate tutte a Mosca, sempre con il sistema che prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta: la vincitrice di tale girone veniva promossa in Pervaja Gruppa. Essendo questo l'ultimo livello del campionato, non erano previste retrocessioni.

Girone Zona Centrale

Classifica finale

Verdetti
Lokomotiv Mosca ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Russia 1

Classifica finale

Verdetti
Torpedo Gor'kij ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Russia 2

Classifica finale

Verdetti
Dzeržinec Čeljabinsk ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Ucraina

Classifica finale

Verdetti
Lokomotiv Charkiv ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Transcaucasia

Classifica finale

Verdetti
ODO Tbilisi ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Asia Centrale

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Stalinabad ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Finale
Tutte le partite furono disputate a Mosca tra il 28 settembre e il 14 ottobre 1947.

Risultati

Verdetto
Lokomotiv Mosca promosso in Pervaja Gruppa 1948

Note

Voci correlate
Pervaja Gruppa 1947
Kubok SSSR 1947

Collegamenti esterni

Calcio nel 1947
1947